Spreu bedeutet:
 Spreu auch Kaff genannt, sind die beim Dreschen von Getreide abfallenden Spelzen und Hülsen

Spreu ist der Familienname folgender Personen:
 Arwed Spreu (* 1933), deutscher Autor
 Richard Spreu (1896–1969), deutscher Landrat